Turn-Europameisterschaften 1975 steht für:

 Turn-Europameisterschaften 1975 (Frauen)
 Turn-Europameisterschaften 1975 (Männer)